Der Chef steht für:

 Der Chef (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1967–1975)
 Der Chef (1972), französisch-italienischer Kriminalfilm von Jean-Pierre Melville aus dem Jahr 1972
 Der Chef (1982), französischer Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Kommissar Moulin aus dem Jahr 1982
 Freetrack von Sido auf seinem Album #Beste, siehe Beste (Album)